Ata Kandó, née Etelka Görög, (1913-2017), une photographe hollandaise d'origine hongroise.

Homonymie de patronyme hongrois